La formula molecolare C6H14O6 può indicare:
 Dulcitolo
 Mannitolo

Formule molecolari